Kannemann ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Kannemann (* circa 1400–1469), Franziskaner, Theologe und Prediger
 Walter Kannemann (* 1991), argentinischer Fußballer